Pysslingkragesläktet (Mauranthemum) är ett släkte i familjen korgblommiga växter med ett fyra arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Korgblommiga växter